Deportivo Jalapa is de naam van 2 voetbalclubs:
 Deportivo Jalapa (Guatemala)
 Deportivo Jalapa (Nicaragua)